La liste des footballeurs internationaux luxembourgeois comprend tous les joueurs de football en équipe du Luxembourg.

Liste 

Liste mise à jour après le match Luxembourg-Azerbaïdjan du .

Références

Lien externe 
  Luxembourg international caps | European football sur eu-football.info

Luxembourg
Équipe du Luxembourg de football
Liste de personnalités luxembourgeoises